Le championnat du monde de squash féminin 1990 se déroule à Sydney du 7 au 14 mars 1990. Les premiers tours du championnat se sont tenus au Thornleigh Squash Centre avec les quarts de finale, demi-finales et finale joués au Homebush Sports Centre. Ce tournoi est le tournoi avec la plus large participation de 128 joueuses. Susan Devoy remporte son  titre en battant Martine Le Moignan en finale.

Têtes de série

Tableau principal

Quart de finale, demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau supérieur 3

Tableau supérieur 4

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Tableau inférieur 3

Tableau inférieur 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 1990
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1990
Squash féminin
Squash féminin 1990
Monde féminin 1990
Monde féminin
Sport en Australie en 1990
Sport en mars 1990